Такмичање у трчању на 400 м препоне у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана је 12., 13. и 15. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. бранила је Американка Лашинда Димас.

Земље учеснице 
Учествовале су 32 атлетичарке из 19 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2013. године:
.

Нови рекорди после завршетка Светског првенства 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичарки 2013. године је пре почетка светског првенства (10. августа 2013) заузимале следећи пласман.
{| class="wikitable"
!Поз.
!Атлетичарка
!Земља
!Време
!Место
!Датум
|-
| align=center | 1 || Зузана Хејнова ||  || 53,07 || Лондон || 26. јул 
|-
| align=center | 2 || Кори Картер ||  || 53,21 || Јуџин || 7, јун 
|-
| align=center | 3 || Пери Шејкс Дрејтон ||  || 53,67 || Лондон || 26. јул 
|-
| align=center | 4 || Џорџен Молин  ||  || 53,72 || Јуџин|| 7. јун 
|-
| align=center | 5 || Далила Мухамед ||  || 53,83 || Де Мојн || 23. јун 
|-
| align=center | 6 || Ангела Морошану ||  || 53,85 || Шангај || 18. мај 
|-
| align=center | 7 || Елид Чајлд ||  || 54,22 || Бирмингем || 14. јул 
|-
| align=center | 8 || Дениса Росолова  ||  || 54,38 || Париз || 6. јул 
|-
| align=center | 9 || Ристанана Трејси ||  || 54,52 || Кингстон || 21. јун 
|-
| align=center | 10 || Yadisleidis Pedroso ||  || 54,54 || Шангај || 18. мај 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2013.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 32 такмичарки је подељено у 4 групе, а у полуфинале ушле су по три првопласиране из сваке групе (КВ) и четири према постигнутом резултату (кв).,.

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала по две првопласиране из две полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултату (кв''').,.

Финале 
,

Извори

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном